Masia del Ros (Bràfim), masia de Bràfim a la comarca de l'Alt Camp 
 Masia del Ros (Llorac), masia del municipi de Llorac (Conca de Barberà)
 Masia del Ros (Santa Coloma de Queralt), masia del municipi de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
 Masia del Ros (Solivella), masia del municipi de Solivella (Conca de Barberà)
 Masia del Ros (Cubells), masia del municipi de Cubells (Noguera)
 Masia del Ros (Tornabous), masia del municipi de Tornabous (Urgell)
 Masia Ribalta Ros, masia de la Fuliola a la comarca de l'Urgell